Mess steht für:

 Mess,  österreichisches Musikduo (1980er)
 Mess (Fluss), Luxemburg
 umgangssprachlich für das Würzburger Kiliani-Volksfest
 englisch für „Unordnung, Chaos“

Personen:
 Adolf von Mess (1875–1916), deutscher Klassischer Philologe
 Filip Mess (* 1976), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Geoffrey Mess (1960–2014), kanadischer Mathematiker
 Karl Friedrich Mess (1921–2011), deutscher Flötist

MESS steht für:
 MESS, Multiple Emulator Super System, Emulatorsystem für Spielkonsolen

Siehe auch:
 Messie-Syndrom (psychische Krankheit)
 Mees
 Meß
 Mäß (altes Volumenmaß)
 MES

Abkürzung